Sennar může být:

město
 Sennar (město) – město na jihovýchodě Súdánu

stát
 Sennar (stát) – spolkový stát na jihovýchodě Súdánu
 Sennarský sultanát – zaniklý stát na území dnešního Súdánu

přehrada
 Přehrada Sennar – přehrada na Modrém Nilu na jihovýchodě Súdánu